Johan Axel Nordenfalk, född 23 augusti 1866 på Lövsta, död 1958, var en svensk friherre (från 1901), ryttmästare och kabinettskammareherre. Han var disponent för EIfvestorps aktiebolag och direktör för Svartelfs järnväg 1904–1907.

Nordenfalk utnämndes till underlöjtnant 1887.

Nordenfalk gifte sig 2 augusti 1893 på Sturehov med Hedvig född Reuterskiöld. De var föräldrar till Mary Reuterswärd.

Referenser 

Män
Svenska friherrar
Johan
Födda 1866
Avlidna 1958
Svenska ryttmästare
Kabinettskammarherrar
Svenska disponenter
Svenska militärer under 1800-talet